Ballin:
 Albert Ballin
 Claude Ballin
 Joel Ballin
 Max Ballin
 Mogens Ballin

Se även 
 Balin – en dvärg i Tolkiens Midgård
 Ballina – en stad på nordvästra Irland
 Balling – ett efternamn

Polska efternamn
Lågtyska efternamn
Judiska efternamn